Střelice ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Střelice u Brna, Gemeinde im Okres Brno-venkov 
 Střelice u Jevišovic, Gemeinde im Okres Znojmo
 Střelice u Stoda, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
 Střelice, Ortsteil von Uničov, Okres Olomouc

Siehe auch:
 Strelitz
 Strehlitz